JLO est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Louis Ovaert (1934-2014), un inspecteur général de mathématiques, à l'origine des réformes de l'enseignement en classes préparatoires de 1992 ;
 JLO, une entreprise allemande.

J.LO est une abréviation qui peut désigner :
 Jennifer Lopez, (1969-), une actrice, chanteuse, productrice de musique et danseuse américaine.

JLo est une abréviation qui peut désigner :
 James LoMenzo (1959-), un bassiste de metal américain.